Алексей Александрович Шапошников
 Шапошников, Алексей Александрович (1909—1981) — советский партийный и государственный деятель.
 Шапошников, Алексей Александрович (1913—1970) — советский военврач, генерал-майор медицинский службы.